Vainio ist der finnische Familienname folgender Personen:

 Aaro Vainio (* 1993), finnischer Rennfahrer
 Juha Vainio (1938–1990), finnischer Liedermacher
 Martti Vainio (* 1950), finnischer Leichtathlet
 Mika Vainio (1963–2017), finnischer Musiker
 Nanna Vainio (* 1991), finnische Badmintonspielerin
 Seppo Vainio (1937–2020), finnischer Eishockeyspieler